

Шульгінська сільська рада — сільське поселення, Мордовський район, Тамбовська область
 Шульгінська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край